Тыбадью (Тыбадь-Ю) — река в России, протекает по Республике Коми. Устье реки находится в 377 км по правому берегу реки Вычегда. Длина реки составляет 19 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от города Сыктывкар и до устья, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200212103000020220.

Примечания 

Притоки Вычегды
Реки Сыктывдинского района
Реки Корткеросского района